Не́стор (,  — «возвратившийся домой») — мужское имя греческого происхождения.

Известные носители имени 
 Нестор — один из важнейших участников Троянской войны, царь Пилоса.

Исторические личности 
 Нестор Летописец (ок. 1056 — ок. 1114) — агиограф, которому приписывается участие в создании Повести временных лет, монах Киево-Печерского монастыря.
Махно, Нестор Иванович (1888 — 1934) — украинский анархист красного толка и революционер, участник гражданской войны 1917—1922 на территории России.
 Иоахим I Нестор (1484—1535) — курфюрст Бранденбурга в 1499—1535 годах.

Священнослужители 
 Нестор (? — ок. 250) — епископ города Магидиса в Памфилии, священномученик.
 Нестор — епископ Ростовский и Суздальский Русской церкви.

 Нестор (Анисимов) (1885—1962) — епископ Православной российской церкви.
 Нестор (Динкулянэ) (род. 1983) — епископ Хунедоарский Румынской православной церкви.
 Нестор (Доненко) (род. 1958) — архиерей Русской православной церкви, епископ Ялтинский.
 Нестор (Засс) (1825—1882) — епископ Алеутский и Аляскинский Русской православной церкви.
 Нестор (Йованович) (1833—1884) — епископ Белградской митрополии, епископ Нишский.
 Нестор (Киселенков) (1887—1967) — священнослужитель Финляндской архиепископии Константинопольского патриархата.
 Нестор (Крыстев) (1925—2013) — епископ Смолянский Болгарской православной церкви.
 Нестор (Люберанский) (род. 1975) — епископ Тольяттинский и Жигулевский Русской православной церкви.
 Нестор (Метаниев) (1830—1910) — епископ Дмитровский Русской православной церкви.
 Нестор (Савчук) (1960—1993) — иеромонах Русской православной церкви.
 Нестор (Сапсай) (1931—2004) — епископ Петропавловский и Камчатский Русской православной церкви.
 Нестор (Сидорук) (1904—1951) — епископ Курский и Белгородский Русской православной церкви.
 Нестор (Сиротенко) (род. 1974) — архиепископ Корсунский и Западноевропейский Русской православной церкви.
 Нестор (Тугай) (1900—1969) — епископ Черниговский и Нежинский Русской православной церкви.
 Нестор (Фомин) (1849—1910) — епископ Новгород-Северский Русской православной церкви.

 Несторий (после 381 — ок. 451) — архиепископ Константинопольский в 428—431 годах; представитель Антиохийской богословской школы, основатель несторианства.

Другие 
 Нестор (1887—1936) — испанский художник-символист.

Фамилия 
 Нестор, Григорий Дмитриевич (1891/1911—2007) — самый старый украинец.
 Нестор, Даниэль (род. 1972) — канадский профессиональный теннисист сербского происхождения.
 Нестор, Хелдур (1935—2019) — эстонский геолог и палеонтолог.

Другое 
 (659) Нестор — крупный троянский астероид Юпитера, двигающийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.

Мужские имена
Русские мужские имена
Имена греческого происхождения
Страницы значений:Тёзки